Edgemont Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgemont Park (Alabama), im Jefferson County
 Edgemont Park (Michigan), im Ingham County
 Edgemont Park (Utah), im Salt Lake County